SGQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanggata (Indonesia)